Кепецинешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Меречинень.
 Кепецинешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Броштень.